Geokrety (z greckiego: geo, „ziemia” oraz polskiego: krety) – otwarty, w pełni darmowy internetowy serwis, którego celem jest śledzenie zarejestrowanych przedmiotów pozostawianych w pojemnikach geocache. Każde przeniesienie takiego przedmiotu (zwanego Geokretem) ze skrzynki do skrzynki jest logowane w serwisie. Dzięki temu można śledzić podróż Geokreta na udostępnionej w serwisie mapie.

Opis 
Geokret może być dowolnym przedmiotem, jednak w większości przypadków jest to niewielka maskotka lub inny gadżet, mieszczący się w typowym pojemniku geocache.

W trakcie rejestracji geokreta w serwisie, właściciel określa jego nazwę i opis. Może zadeklarować również cel jego misji. Może to być np. „podróż jak najdalej”, podróż do określonego miejsca – kraju czy skrzynki geocache. W serwisie geokrety.org każdy przedmiot posiada swoją stronę, na której wyświetlane są informacje o nim, statystyki jego podróży (całkowity dystans, liczba odwiedzonych miejsc i krajów), mapa jego podróży oraz wpisy osób, które przeniosły dany przedmiot (tzw. logi). Do logów można dołączać zdjęcia dokumentujące podróż przedmiotu.

W chwili zarejestrowania geokreta wygenerowany zostaje jego unikatowy, jawny numer referencyjny (Reference Number), służący do jego identyfikacji w serwisie oraz również unikatowy, lecz tajny Tracking Code, niezbędny przy logowaniu przenosin danego kreta.

Przed rozpoczęciem podróży przez geokreta należy go zaopatrzyć w etykietę. Powinny się na niej znajdować: nazwa geokreta, opcjonalnie jego opis (lub opis jego misji), Tracking Code oraz adres serwisu geokrety.org. Opcjonalnie etykieta może zawierać instrukcję obsługi (w kilku językach) oraz Kod QR umożliwiający szybkie logowanie za pomocą urządzeń mobilnych (np. smartfonów wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie). Etykieta może być przygotowana automatycznie za pomocą generatora dostępnego w serwisie lub sporządzona indywidualnie w edytorze tekstowym lub programie graficznym. Przed dołączeniem do przedmiotu etykieta powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i wilgocią np. przez zalaminowanie

Geokrety nie są fantami na wymianę. Nie trzeba zatem wrzucać do skrzynki geocache fantu, gdy wyciągamy zeń geokreta, i analogicznie – zostawienie geokreta nie upoważnia nas do pobrania z geokesza fantu. Nie obowiązuje również zasada „kret za kreta” – można wyjąć z kesza wszystkie krety (chyba że właściciel skrzynki postanowił inaczej, np. jest to skrzynka geocache typu Geohotel lub Mole-hole).

Aby zalogować geokreta w serwisie, należy wprowadzić jego Tracking Code, wskazać miejsce, w które przeniosło się geokreta (np. poprzez symbol waypointa skrzynki geocache lub współrzędne geograficzne). Opcjonalnie można dodać komentarz lub zdjęcia dokumentujące podróż przedmiotu.

Serwis jest darmowy w użyciu, nie zawiera reklam. Zawartość serwisu (opisy geokretów, wpisy do logów, załączone zdjęcia) udostępniane są na licencji Creative Commons.

Serwis geokrety.org rozpoczął działalność 2007-10-26 20:36 i jest obsługiwany przez grupę wolontariuszy. Na dzień 13 września 2015, w serwisie zarejestrowanych było 53208 geokretów, 30991 użytkowników oraz 754373 logów. Wszystkie geokrety przemierzyły łącznie 66044404 km.

Reference Number 
Reference Number to unikatowy, jawny numer referencyjny geokreta, służący do jego identyfikacji w serwisie. Jest to cztero- lub pięciocyfrowa liczba w formacie szesnastkowym, poprzedzona prefiksem GK, np. GK8EC1. Na dzień 13 września 2015 zarezerwowanych było 81% numerów czterocyfrowych oraz 5% numerów pięciocyfrowych.

Tracking Code 
Tracking code to niejawny, unikatowy, sześciocyfrowy kod umożliwiający zalogowanie geokreta w serwisie. Umieszczony jest na etykiecie i znany jedynie właścicielowi przedmiotu oraz osobom które odkryły ten przedmiot. Na dzień 13 września 2015 zarezerwowanych było 0,0034% dostępnych kodów.

Wspierane serwisy 
Geokrety nie są związane z żadnym serwisem geocachingowym. Możliwe jest umieszczanie i logowanie przedmiotów zarówno w skrzynkach geocache zarejestrowanych w serwisach, jak i w dowolnym innym miejscu (np. u siebie w domu) za pomocą podania współrzędnych lub przy użyciu geolokalizacji.

Aby uprościć i przyśpieszyć proces logowania geokretów, serwis regularnie pobiera z serwisów geocachingowych informacje dotyczące zarejestrowanych tam skrzynek. Dzięki temu możliwe jest logowanie miejsca zostawienia geokreta poprzez podanie numeru waypointa lub nazwy skrzynki, gdyż na podstawie zgromadzonych danych system sam uzupełnia współrzędne, nazwę i właściciela skrzynki. Obsługiwanych jest kilkanaście popularnych serwisów, jak np. sieć Opencaching, GeoCaching Australia, GeoCaching Russia, gpsgames.org (Geocaching i Geodashing), Geocaching Romania, Geotrekking Hungary, geopeitus.ee. Do częściowo wspieranych serwisów należy też Geocaching.com oraz Navicache.com.  Na dzień 13 września 2015 baza geokrety.org zawierała informacje o 229492 waypointach.

Dzięki udostępnionemu przez serwis geokrety.org API możliwe jest logowanie geokretów bezpośrednio z poziomu serwisu opencaching.pl.

Typy geokretów 
W zależności od rodzaju przedmiotu podróżnego możliwe jest wybranie dla zarejestrowanie geokreta jednego z dostępnych typów:
 Tradycyjny – maskotka lub inny podobny przedmiot. Domyślny typ geokreta.
 A book/CD/DVD/... – książka, CD, DVD itp.
 A Human – człowiek – dla logowania swoich podróży
 A Coin (toczygrosze) – geokret w kształcie i formacie monety, podobny do geocoina
 A KretyPost (Krecia Poczta) – geokret w kształcie i formacie przesyłki pocztowej/listu/paczki

Typy logów 
W zależności od czynności wykonanej na geokrecie, możliwe są następujące typy logów:
 Wrzuciłem geokreta – wrzucenie kreta do skrzynki/umieszczenie w innym miejscu
 Zabrałem geokreta – zabrano kreta z poprzedniego miejsca
 Spotkałem geokreta – spotkano kreta w danym miejscu, ale go nie zabrano.
 Kret odwiedził – kret odwiedził dane miejsce, ale nie został w tym miejscu
 Komentarz
 Hibernacja/zarchiwizowanie – kret został zniszczony lub zaginął.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 geokrety.org – strona oficjalna
 Poszukiwacze skarbów XXI wieku 
  
 Geokrety krążą po Trójmieście 

GPS
Gry terenowe